Александр Девятьяров:
 Девятьяров, Александр Андреевич (1907—1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Девятьяров, Александр Эдуардович (род. 1985) — российский актёр театра и кино.